WKBL steht für:
 Who Killed Bruce Lee, eine deutsch-libanesische Rockband
 Women’s Korean Basketball League, die koreanische Frauen-Basketball-Liga

Abkürzung